Чемпионаты Европы по водным видам спорта под эгидой Европейской лиги плавания (LEN) проводятся с 1926 года. В программу первенства обычно включались соревнования по плаванию в бассейне и открытой воде, прыжкам в воду, водному поло и синхронному плаванию. С 1999 года чемпионат Европы по водному поло проводится отдельно. С 2009 года в нечётные годы проходят и отдельные чемпионаты Европы по прыжкам в воду.

С 1981 года европейское первенство по водным видам спорта проводилось раз в два года по нечётным годам, а с 2000 года проводится с той же периодичностью, но уже по чётным годам. Соревнования по плаванию проводятся в 50-метровом бассейне. Также ежегодно проводится Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде (то есть в 25-метровом бассейне).

Наибольшее число раз турнир проходил в Будапеште (4 раза) и в Вене (3 раза).

Чемпионаты Европы

Распределение медалей по странам 

Таблица включает медали по плаванию и прыжкам в воду (с 1926 года), синхронному плаванию (с 1974 года), плаванию на открытой воде (с 1993 года), водному поло (с 1926 по 1997 год). С 1999 года турнир по водному поло проводится отдельно.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте omegatiming.com
 Европейская лига плавания — официальный сайт
 Результаты чемпионатов Европы по водным видам спорта на сайте swimrankings.net